Фридом:

 Фридом — американский проект орбитальной станции.
 Фридом — тауншип в округе Уосика, Миннесота, США.
 FREEДОМ — украинский русскоязычный государственный телеканал.